Plaats in Indonesië
 Arjasa (Jember), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Arjasa (Kangean), een plaats op het Indonesische eiland Kangean
 Arjasa (Situbondo), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Arjasa (Sukowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Arjasa (Sumenep), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java